Раднаев — бурятская фамилия. Известные носители:
 Раднаев, Дамба Николаевич (1977) — российский самбист;
 Раднаев, Максим Гомбоевич (1956—2016) — советский и российский оперный певец (тенор), солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Бурятии.
 Раднаев, Шираб-Жамсо Цырендондокович (род. 1958) — заслуженный художник Бурятии, член Союза художников России.
 Раднаев, Саян Владимирович (1934—2013) — советский и российский оперный певец, народный артист РСФСР.
 Раднаев, Эрхито Раднаевич (1930—2014) — советский и российский учёный, педагог и лингвист, член-корреспондент РАО (1993).